Saltcoats kan syfta på:

Kanada 

 Saltcoats, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Saltcoats, North Ayrshire, Skottland, North Ayrshire, 
 Saltcoats, East Lothian – en ort i East Lothian, Skottland
 Saltcoats, England – en ort i Cumbria, England